Dear God ("caro Dio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Strani miracoli (Dear God) – film del 1996 diretto da Garry Marshall

Musica 
 Dear God – singolo di Elton John del 1980, dall'album 21 at 33
 Dear God – singolo degli XTC del 1986, dall'album Skylarking
 Dear God – singolo di Midge Ure del 1989, dall'album Answers to Nothing
 Dear God – traccia dell'album Hymn to Life di Timo Tolkki del 2002
 Dear God – singolo degli Avenged Sevenfold del 2008, dall'album omonimo
 Dear God – brano musicale degli FM Static

Televisione 
 Dead God – episodio della seconda stagione de Il tocco di un angelo